Die Divizia A 1959/60 war die 22. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 6. August 1959 und endete am 19. Juni 1960. Von Ende Oktober bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde CCA Bukarest.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – CCA Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1960/61
 Progresul Bukarest – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Jiul Petroșani

Aufsteiger in die Divizia A 
Știința Timișoara, Corvinul Hunedoara, CSMS Iași

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1959/60 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1959/60 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1959/60
Liga-1-Saison